Marina Sarkisova (* 29. Mai 1982 in Taschkent, Usbekische SSR) ist eine usbekische Violinistin.

Leben 

Sarkisova wurde in eine armenische Musikerfamilie hineingeboren. Mit sechs Jahren kam sie zu Nathan Mendelssohn an die „Uspensky-Schule“, ein an das Konservatorium Taschkent angeschlossenes Musikgymnasium für musikalisch hochbegabte Kinder. Mendelssohn unterrichtete sie die folgenden elf Jahre an der Violine. Seit der Unabhängigkeit Usbekistans (1991) war Sarkisova häufig mit ihrem Lehrmeister auf Konzertreisen innerhalb Europas.

Auch während ihres anschließenden Studiums an der Musikhochschule Nürnberg bei Daniel Gaede hatte sie zahlreiche Auftritte als Solistin und spielte bei verschiedenen Festivals wie u. a. beim „Kissinger Sommer“. Im Jahr 2005 wechselte sie an die Musikhochschule Aachen zu Mikhail Waiman.

Sarkisova konzertiert regelmäßig als Solistin mit Orchester und in kammermusikalischer Besetzung.

Preise (Auswahl) 

Sie gewann den Internationalen Violinwettbewerb in Ankara (Türkei). Zurzeit (2007) ist sie Stipendiatin des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin unter Marek Janowski.

Klassischer Geiger
Usbeke
Geboren 1982
Frau